Plusieurs groupes de discussions (newsgroups) sont consacrés à la cryptologie :

 sci.crypt — non-modéré, c'est le plus populaire.
 sci.crypt.research — similaire, il est modéré et s'intéresse plus particulièrement à la recherche.
 sci.crypt.random-numbers — discute des générateurs de nombres pseudo-aléatoires
 talk.politics.crypto — discussions sur les relations entre les gouvernements et la cryptographie
 alt.security.pgp — consacré au logiciel Pretty Good Privacy (PGP)
 fr.misc.cryptologie Discussions sur le chiffrement; histoire, usages, techniques et réglementations. Non Modéré

sci.crypt 
En 1995, Bruce Schneier commente :

Il est lu par environ  personnes dans le monde. La plupart des messages sont incompréhensibles ou des chamailleries, ou même les deux; certains sont politisés et le reste est constitué de requêtes pour des informations et des questions basiques. Parfois, des informations nouvelles et précieuses sont postées dans ce newsgroup.

Des informations au sujet d'algorithmes secrets ont été postées sur sci.crypt, comme RC2, RC4 et Khufu et Khafre. D'autres chiffrements, plus douteux comme le chiffrement irakien et S-1 (prétendument Skipjack alors encore secret) ont également été publiés via ce média.

Association ou organisme lié à la cryptologie
Forum Usenet